Ростислав Александрович Хрещатицкий ( — ) — генерал от кавалерии, командующий войсками Приамурского военного округа и войсковой наказный атаман Приамурских казачьих войск (Амурского и Уссурийского), исправляющий должность Приамурского генерал-губернатора.

Биография 

Родился Ростислав Александрович в станице Луганской области Войска Донского в семье казачьего офицера. Продолжая военную династию, он окончил Пажеский корпус и в 1861 году начал свою службу в Донском казачьем полку, стоявшем на Кавказе. Через два года был переведён в лейб-гвардии Казачий полк.

 1869 год — назначен войсковым есаулом при войсковом наказном атамане Донского казачьего войска.
 С 27 марта 1873 года — командир 27-го Донского казачьего полка.

В последующем этот полк переименовали в Донской 12-й казачий полк. В ходе Русско-турецкой войны 1877—1878 годов полк активно участвовал в боевых действиях на территории Болгарии.

 С 26 марта 1881 года Хрещатицкий командовал 2-й бригадой 6-й кавалерийской дивизии.
 С 7 мая 1884 года — командир 2-й бригады 10-й кавалерийской дивизии.

В состав 2-х бригад этих дивизий входили только казачьи полки, которыми и командовал Ростислав Александрович.

 В 1888 году он был назначен начальником Таганрогского округа Области войска Донского.

В 1880-х и 90-х годах Хрещатицкий состоял в комитете, занимавшемся вопросами обмундирования, вооружения и тактики действий казачьих войск. Он предложил новый образец навершия казачьей пики, который был утверждён в 1891 году и принят на вооружение в степных казачьих войсках. В этом же году он стал командиром 3-й гвардейской казачьей бригады 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. В состав его бригады входили Донские лейб-гвардии Казачий полк и Атаманский полки, лейб-гвардии Сводно-Казачий полк.

 В 1893 году был произведен в генерал-лейтенанты и назначен начальником 2-й Сводно-Казачьей дивизии, состоявшей из двух донских, одного кубанского и одного терского казачьих полков.

 13 июня 1899 года — назначен командиром 14-го армейского корпуса, входящего в состав Варшавского военного округа.

28 марта 1904 года произведен в генералы от кавалерии, а 14 ноября поставлен командующим войсками Приамурского военного округа и войсковым наказным атаманом Приамурских казачьих войск — Амурского и Уссурийского. А уже 2 декабря назначен Приамурским генерал-губернатором. В это время шла Русско-японская война и ему было необходимо организовывать защиту Приамурья, заниматься мобилизацией казачества, охраной сухопутных границ государства на Дальнем Востоке.

20 января 1906 года Ростислав Александрович Хрещатицкий скончался в Хабаровске. Позднее по просьбе донских казаков его прах перезахоронили на кладбище в Новочеркасске — столице Донского казачества, с которым он был связан всю свою жизнь.

Награды

Русско-турецкая война 1877—1878 годов 
 Орден Св. Владимира 4-й степени с мечами — за проявленную доблесть.
 Золотое оружие (шашка с надписью «За храбрость») — за действия полка у селения Черноводы.
 Орден Св. Анны 2-й степени — за действия при Красном и Кадыке.
 Орден Св Владимира 3-й степени с мечами — за бои при Трестенике и Мечке.

Вклад в культуру 
Родился Ростислав Александрович в семье донского казака и всю жизнь увлекался казачьим фольклором. Он собирал донские казачьи песни и издавал сборники таких песен. Сам он написал войсковой марш Донского казачества.

Примечания

Ссылки 
 «Российское казачество»
 «Верное казачество»
 «Примориана»

Собиратели народных песен
Генералы от кавалерии (Российская империя)
Амурские казаки